Kawano ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroki Kawano (* 1990), japanischer Fußballspieler
 Junji Kawano (* 1945), japanischer Fußballspieler
 Katsumi Kawano (* 1965), japanischer Volleyballspieler
 Kazumasa Kawano (* 1970), japanischer Fußballspieler
 Ken’ichi Kawano (* 1982), japanischer Fußballspieler
 Kōta Kawano (* 2003), japanischer Fußballspieler
 Masatora Kawano (* 1998), japanischer Leichtathlet
 Ryōsuke Kawano (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Shin’ichi Kawano (* 1969), japanischer Fußballspieler
 Takashi Kawano (* 1996), japanischer Fußballspieler